Міста Есватіні — список міст Есватіні. За даними інтернет-сайту World Gazeteer, в Есватіні є 28 міст і містечок з чисельністю понад 700 осіб.

Список міст Есватіні

Див. також 
 Есватіні
 Населення Есватіні

Джерела

Посилання 

 

Есватіні